Friburgo in Brisgovia (in ted. Freiburg im Breisgau) – città extracircondariale nel Baden-Württemberg in Germania
  Friburgo (in ted. Freiburg, in franc. Fribourg) – città nel Canton Friburgo (distretto della Sarine) in Svizzera

Pagine correlate
Freiberg (disambigua)
Freiburg
Freyburg
Fribourg